

Pessoas 
Tião Carreiro
Tião Macalé
Sebastião Rubens Pereira — futebolista maranhense apelidado de Tião

Outros 
Golfinho Tião
Macaco Tião

Desambiguações de epônimos
Hipocorísticos